Das zweite Event der WPBSA Pro Ticket Series 87/88 war ein Snooker-Qualifikationsturnier für die Saison 1987/88 der Profitour, das vom 24. bis zum 30. November 1985 im Butlin’s-Freizeitpark auf Barry Island in Wales ausgetragen wurde. Sieger wurde der Südwaliser Terry Parsons mit einem Finalsieg über Robert Marshall. Wer das höchste Break des Turnieres spielte, ist unbekannt.

Preisgeld 
Es wurden 11.700 Pfund Sterling an Preisgeldern ausgeschüttet.

Turnierverlauf 
Es nahmen 32 Spieler teil, die den Turniersieger im K.-o.-System mit aufsteigenden Best-of-Modi ermittelten.

Einzelnachweise 

Snookerturnier
Snookerveranstaltung 1985
Billardturnier in Wales
Sportveranstaltung in Barry (Wales)